Chiesa del Profeta Elia – chiesa di Nižnij Novgorod
Chiesa del Profeta Elia – chiesa di Jaroslavl'
Chiesa del Profeta Elia – chiesa di Madaba
Chiesa del Profeta Elia – chiesa di Salonicco